Kamikawa (subprefectuur) - subprefectuur van de prefectuur Hokkaido, Japan
 Kamikawa (gemeente) - gemeente van de subprefectuur Kamikawa op Hokkaido, Japan
 Toru Kamikawa - Japans voetbalscheidsrechter
 Akihiko Kamikawa - Japans voetballer en manager

Zie ook
 Kamigawa